DEFA může znamenat:

 DEFA (film), znárodněný filmový průmysl bývalé NDR
 DEFA (Francie), ředitelství francouzských zbrojovek
 DEFA (kanon), francouzský letecký kanón ráže 30 mm